Virginija je lahko:

 Virginija, žensko osebno ime
 Virginija, ena od izvirnih trinajstih kolonij ZDA